

Patronyme 

 Ádám Nádasdy (1947-), un linguiste et poète hongrois.
  (née en 1939), une professeur de danse et une écrivaine hongroise.
 , le nom de plusieurs nobles d'Europe centrale
  (1904–1980), un réalisateur hongrois.
 Tamás  Nádasdy (1498–1562), appelé le Grand Palatin, un homme politique hongrois du .

Voir aussi 
 Famille Nádasdy, patronyme d'une famille de magnats hongrois remontant au règne de Béla IV de Hongrie au .
 Le 9e régiment de hussards de Nádasdy, un ancien régiment de l'armée du Royaume de Hongrie constitué en 1688. Il se distingua pendant la Guerre de Sept Ans.
 Le  à Sárvár, reconstruit en style renaissance au  à partir d'un château remontant au , résidence de la famille Nádasdy.
 Nádasd, un village et une commune du comitat de Vas en Hongrie.
 Nádasdladány, un village et une commune du comitat de Fejér en Hongrie. 

Homonymie de patronyme